Мара́т может означать:
 Марат, Дамир Кайратулы — казахстанский футболист.
 Марат, Жан-Поль — политический деятель эпохи Великой французской революции.
 Марат — название линкора советского Балтийского флота «Петропавловск» в 1921—1943 годах.
 «Марат» — трикотажная фабрика в Эстонии, основанная в 1926 году и закрытая в 2016 году.
 Марат — исчезнувшее село в Джанкойском районе Крыма.
 Марат — село, Башмаковский район, Пензенская область, Россия.
 Марат Казей — пионер-герой, юный партизан-разведчик, Герой Советского Союза.
 Марат — личное мужское имя.

См. также 
 Улица Марата
 Марата